Административно-территориальная единица город Ревда — административно-территориальная единица Свердловской области Российской Федерации со статусом, соответствующим категории города областного подчинения. Административный центр — город Ревда.

С точки зрения муниципального устройства на территории АТЕ город Ревда образованы два городских округа: Ревда и Дегтярск.

География 

Город Ревда как административно-территориальная единица граничит:
 на западе с Нижнесергинским районом;
 на севере с городом Первоуральском;
 на северо-востоке с городом Екатеринбургом;
 на востоке и юге с городом Полевским.

История

Ревдинский горсовет 

3 мая 1935 года рп Ревда был преобразован в город областного подчинения и выделен из состава Первоуральского района.
 
1 ноября 1935 года Ревдинскому горсовету были подчинены рп Дегтярка и Красноярский, Кунгурский, Мариинский сельсоветы.
 
18 ноября 1954 года рп Дегтярка был преобразован в город районного подчинения Дегтярск. Мариинский и Красноярский сельсоветы были объединены в один Мариинский сельсовет.
 
1 февраля 1963 года горсовет Ревды был подчинён Свердловскому областному (промышленному) совету депутатов трудящихся. Ревдинскому горсовету были переданы в подчинение Кунгурский и Мариинский сельсоветы, а также горсовет Дегтярска.
 
28 апреля 1963 года ст. Капралово Свердловской ж.д. была переименована в ст. Ревда.
 
12 ноября 1965 года пос. Полевское Мариинского сельсовета Ревды был передан в административно-территориальное подчинение Зюзельского поссовета города Полевского.
 
11 октября 1972 года были исключены как прекратившие существование пос. Бардым и Курганка Мариинского сельсовета.
 
13 ноября 1975 года центр Кунгурского сельсовета был перенесен из с. Кунгурки в пос. Крылатовский, Кунгурский сельсовет переименован в Крылатовский.
 
9 февраля 1977 года были уточнены как правильные наименования: пос. Кислянка (вместо варианта пос. Кислянка Дегтярская) Дегтярского горсовета, пос. Крылатовский (вместо вариаанта пос. Крылатовка) Крылатовского сельсовета, пос. Краснояр (вместо варианта с. Краснояр) Мариинского сельсовета.
 
1 апреля 1977 года в Ревдинском горсовете пос. 11 км был объединён с пос. Дом отдыха как фактически слившийся.
 
2 февраля 1978 года было определено как правильное наименование пос. Кислянка-Дегтярская (вместо пос. Кислянка Дегтярская).
 
8 июля 1985 года пос. Дом отдыха Ревдинского горсовета был переименован в пос. Бережок.

Муниципальные образования 

В 1996 году на территории города Ревды как административно-территориальной единицы были созданы два муниципальных образования:
 на территории Дегтярского горсовета — муниципальное образование город Дегтярск;
 на остальной территории — муниципальное образование со статусом района — Ревдинский район.

17 декабря 1996 года муниципальные образования были включены в областной реестр.

С 31 декабря 2004 года муниципальные образования Ревдинский район и город Дегтярск были наделены статусом городского округа.

С 1 января 2006 года были утверждены наименования городской округ Ревда и, соответственно, городской округ Дегтярск.

Населённые пункты, административно-территориальное устройство 

В состав АТЕ город Ревда входят 12 населённых пунктов: 2 города, все остальные сельские. До 1 октября 2017 года сельские населённые пункты делились на 2 сельсовета, сельские населённые пункты в подчинении города Дегтярска и сельские населённые пункты, непосредственно входящие в город.

Административно-территориальное устройство до 1.10.2017

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 

 НСА / Справочник по административно-территориальному делению / Ревда

Административные единицы по алфавиту
Административно-территориальные единицы Свердловской области